Etah kan henvise til

 Etah, en tidligere bosættelse under Dorset-kulturen i Grønland
 Etah (indisk by), en by i det nordlige Indien
 Etah (distrikt), et distrikt i det nordlige Indien

Se også 
 ETA (flertydig)